Duchesse Anne ist der Name folgender Schiffe:

 ein ehemaliges Segelschulschiff, heute Museumsschiff, siehe Duchesse Anne (Schiff, 1901)
 eine ehemalige französische RoRo-Fähre, siehe Dubrovnik (Schiff, 1979)#Brittany Ferries: Duchesse Anne